

Patronyme 

 Sir William Willcocks (1852-1932), ingénieur civil Britannique ;
 David Willcocks (1919-2015), chef d'orchestre, compositeur, organiste et chef de chœur britannique ;
 Nathan Willcocks (1972-), acteur britannique.

Divers 
 Indicateur de Willcocks (Indicator willcocksi) est une espèce d'oiseau de la famille des Indicatoridae.

Homonyme: Wilcock 
 David Wilcock, essayiste américain.

Patronyme anglais